So Good (nummer van Zara Larsson) - single van Zara Larsson
 So Good (album van Zara Larsson) - album van Zara Larsson
 So Good (Mica Paris) - album van Mica Paris
 So Good (Electrik Red) - single van Electrik Red
 So Good (Boyzone) - single van Boyzone
 So Good (Eternal) - single van Eternal
 So Good (Louisa Johnson) - single van Louisa Johnson
 So Good (Rachel Stevens) - single van Rachel Stevens
 So Good (T-ara) - extended play van T-ara
 So Good (B.o.B) - single van B.o.B